Бобик в гостях у Барбоса:

 «Бобик в гостях у Барбоса» — сказка Н. Н. Носова.
 «Бобик в гостях у Барбоса» — мультфильм 1977 года по одноимённому произведению произведению Н. Н. Носова.

 см. также
 Барбос в гостях у Бобика — советский короткометражный цветной художественный фильм (1964).